Mapiripán kan syfta på:

Colombia 

 Mapiripán (kommun), Meta, 
 Mapiripán (ort), Meta,